50 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 4 sierpnia, a finał 5 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 78 pływaków z 75 krajów.

Mistrzem świata został Brytyjczyk Adam Peaty. Srebrny medal obrońca mistrzowskiego tytułu z 2013 roku, Cameron van der Burgh reprezentujący Republikę Południowej Afryki. Brąz wywalczył Amerykanin Kevin Cordes.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Legenda: CR – rekord mistrzostw świata

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 09:30.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 17:48.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:10.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015